Американський штат Огайо поділяється на 88 округів.

Огайо